Brian Felsner, ameriški hokejist, * 7. november 1972, Mount Clemens, Michigan, ZDA.

Felsner je prvi del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral eno sezono za Chicago Blackhawks. V sezoni 2007/2008 je igral za HDD ZM Olimpijo, v sezoni 2008/2009 pa za Port Huron Icehawks v IHL.

Pregled kariere

|-
| Lake Superior State University
| NCAA
| 93/94
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Superior State University
| NCAA
| 94/95
|
| 41
| 24
| 28
| 52
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Superior State University
| NCAA
| 95/96
|
| 40
| 17
| 36
| 53
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Orlando Solar Bears
| IHL
| 96/97
|
| 75
| 29
| 41
| 70
|
| 38
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 97/98
|
| 53
| 17
| 36
| 53
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 97/98
|
| 15
| 7
| 8
| 15
|
| 20
|
| 10
| 3
| 9
| 12
|
| 12
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
|
| 12
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 98/99
|
| 72
| 20
| 35
| 55
|
| 49
|
| 11
| 4
| 6
| 10
|
| 12
|-
| Houston Aeros
| IHL
| 99/00
|
| 28
| 7
| 16
| 23
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 99/00
|
| 38
| 15
| 17
| 32
|
| 18
|
| 11
| 4
| 5
| 9
|
| 20
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 00/01
|
| 73
| 27
| 38
| 65
|
| 62
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 01/02
|
| 25
| 3
| 10
| 13
| -8
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| DEL
| 01/02
|
| 24
| 5
| 11
| 16
| +4
| 24
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -3
| 8
|-
| Linköpings HC
| Elitserien
| 02/03
|
| 31
| 10
| 4
| 14
| -1
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Elitserien
| 03/04
|
| 38
| 13
| 15
| 28
| +9
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Nationalliga A
| 03/04
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| NLA relegation round
| 03/04
|
| 8
| 8
| 4
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panthers
| DEL
| 04/05
|
| 43
| 11
| 12
| 23
| +5
| 89
|
| 5
| 4
| 0
| 4
| +3
| 8
|-
| Port Huron Border Cats
| UHL
| 05/06
|
| 14
| 3
| 14
| 17
| -5
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Elitserien
| 05/06
|
| 17
| 3
| 5
| 8
| -1
| 14
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Herning IK
| Danish League
| 06/07
|
| 15
| 11
| 10
| 21
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel/Bienne
| Nationalliga B
| 06/07
|
| 16
| 14
| 17
| 31
|
| 46
|
| 9
| 3
| 7
| 10
|
| 10
|-
| EHC Biel/Bienne
| Nationalliga B
| 07/08
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 14
| 4
| 9
| 13
| +8
| 8
|
| 14
| 1
| 1
| 2
| 0
| 16
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |708
| bgcolor="#7FFF00" |252
| bgcolor="#7FFF00" |377
| bgcolor="#7FFF00" |629
| bgcolor="#7FFF00" |+11
| bgcolor="#7FFF00" |729
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |86
| bgcolor="#7FFF00" |27
| bgcolor="#7FFF00" |36
| bgcolor="#7FFF00" |63
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |110
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti Orlando Solar Bears
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Cincinnati Cyclones
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti Kassel Huskies
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Herning IK
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Port Huron Icehawks